Манерба-дель-Гарда () — коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия.

Население составляет 3751 человек, плотность населения составляет 134 чел./км². Занимает площадь 28 км². Почтовый индекс — 25080. Телефонный код — 0365.

Примечания

Ссылки